

Відомі люди

А 
 Павловський Андрій Михайлович (1965) — український політик.
 Павловський Андрій Федорович (1789—1857) — український математик.
 Павловський Антон Вікторович (1909—1944) — директор Житомирського педагогічного інституту.

В 
 Павловський Валентин Павлович (1927) — український кінорежисер.
 Павловський Валерій Володимирович — доктор філософських наук, професор.
 Павловський Віктор Олександрович (1925—1998) — радянський і український актор, Народний артист УРСР.
 Павловський Віталій Андрійович (1938) — український поет.
 Павловський Володимир Станіславович (1980) — український академічний веслувальник, призер чемпіонатів світу та Європи.
 Павловський Всеволод Сергійович — російський сценарист.

Г 
 Павловський Гліб Олегович — російський політтехнолог.

Є 
 Павловський Євген Никановрович — Герой Соціалістичної Праці.

І 
 Павловський Іван:
 Павловський Іван Васильович — повний кавалер ордена Слави.
 Павловський Іван Григорович — Герой СРСР, Головнокомандувач Сухопутними військами — заступник Міністра оборони СРСР (1967—1980). Генерал армії (1967).
 Павловський Іван Данилович — митрополит Української Автокефальної Православної Церкви.
 Павловський Іван Францевич (1851—1922) — дослідник історії Полтавщини, архівознавець, педагог.

 Павловський Ігор Валентинович — генерал-майор Збройних сил України.
 Павловський Ігор Володимирович — колишній помічник народних депутатів Юрія Самойленка, Олексія Журавка та Миколи Паламарчука, один з підозрюваних у справі про вбивство Катерини Гандзюк.
 Павловський Ілля Михайлович — Герой СРСР.

Л 
 Павловський Леонід Ілліч — український кінорежисер.
 Павловський Леонід Вікторович (1949) — радянський спортсмен, хокеїст на траві.
 Павловський Лукаш (1983) — польський веслувальник, олімпійський медаліст.

М 
 Павловський Мефодій Іванович (1876—1957) — український журналіст, головний редактор газети «Рада» (1907—1913).
 Павловський Мечислав Антонович (1921—1989) — український майстер художнього скла, заслужений майстер народної творчості УРСР.

 Павловський Михайло:
 Павловський Михайло Антонович (1942—2004) — український вчений та політик.
 Павловський Михайло Григорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павловський Михайло Кузьмич — полковник Армії УНР, член Української Центральної Ради.
 Павловський Михайло Олексійович — старшина Дієвої Армії УНР.
 Павловський Михайло Петрович — український учений в галузі медицини.

О 
 Павловський Олександр Ілліч — український і російський кінорежисер, сценарист.
 Павловський Олександр Кіндратович — російський цивільний інженер та архітектор.
 Павловський Олексій Андрійович — Герой Радянського Союзу.
 Павловський Олексій Павлович (1773—1822) — український мовознавець, автор української граматики.

П 
 Павловський Петро Іванович ( 1981) — український адвокат, правозахисник. Народний депутат України 9-го скликання.

Р 
 Павловський Рафаіл Семенович — Герой Радянського Союзу.

С 
 Павловський Слава Станіславович (1922—?) — український радянський архітектор.
 Павловський Станіслав Іванович — дійсний статський радник.
 ‎Павловський Станіслав Іванович — капітан 3-го рангу, учасник російсько-української війни.
 Павловський Станіслав Степанович (1946—2009) — український письменник, поет і перекладач.

Ф 
 Павловський Федір:
 Павловський Федір Андрійович — харківський громадський діяч.
 Павловський Федір Іларіонович — Герой СРСР.
 Павловський Федір Кирилович (1921—1943) — Герой СРСР.

 Павловський Феоктист (1706—1744) — український живописець XVIII століття, керівник малярні Києво-Печерської лаври.
 Павловський Феофан Венедиктович (1881—1936) — український та російський оперний співак (баритон) і режисер.

Ю 
 Павловський Юхим Арсентійович (1872—1956)  — лікар, член «Просвіти», статистик, політв'язень.

Павловський — селище міського типу, Очорський район, Пермський край
 Павловський — виселок, Оршанський район, Марій Ел
 Павловський — селище, Панкрушихинський район, Алтайський край

Див. також 
 Павловський район
 Павловський Посад (станція)

Російські прізвища
Українські прізвища